Herøy se poate referi la două comune din Norvegia:

Herøy, Møre og Romsdal
Herøy, Nordland